Giuseppe Stefanini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Stefanini (Konstrukteur) (1870–??), italienischer Automobilkonstrukteur 
 Giuseppe Stefanini (Geologe) (1882–1938), italienischer Geograf, Geologe und Paläontologe 
 Giuseppe Stefanini (Geigenbauer) (1908–1992), italienischer Geigenbauer 
 Giuseppe Stefanini (Basketballspieler) (1923–2013), italienischer Basketballspieler